Isle est une ancienne forme du nom île.

Urbanisme 
Une isle, dénomination venue de l'Antiquité romaine (insula), est une sorte de quartier. À l'époque médiévale, la ville de Montpellier (France), par exemple, était divisée en sixains qui eux-mêmes étaient divisés en isles.

Géographie 
 Isle, rivière française affluente de la Dordogne
 Isle Crémieu (Isère), plateau français
 Horse Isle, îlot rocheux d'Écosse situé dans le Firth of Clyde
 Isle, ville située dans le Minnesota (États-Unis)
 Parc national d'Isle Royale, réserve de biosphère située dans le Michigan (États-Unis)
 Parc d'Isle (Aisne), zone paysagère située au cœur de Saint-Quentin

Communes françaises 
 Isle (Haute-Vienne)
 Isle-Aubigny (Aube)
 Isle-Aumont (Aube)
 Isle-sur-Marne (Marne)
 Haute-Isle (Val-d'Oise)
 Isle-Saint-Georges (Gironde)

Personnalités 
 Jean-Jacques Isle de Beauchaine (1747-ap.1792), officier de marine ayant notamment travaillé sur les travaux du Port militaire de Cherbourg
 Thomas Isle (1981-), animateur français de télévision

Autres 
 Treasure Isle, label musical jamaïcain
 Battle Isle, série de jeux vidéo

Référence

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme